Excès de couleur
 Excès de vitesse 
 Excès d'éléments dans le corps :
 hémochromatose (excès de fer)
 hypervitaminose (excès de vitamine)
 maladie de Wilson (excès de cuivre)
 saturnisme (excès de plomb)

Voir aussi 
 , se prononçant Excess, en anglais.
 Hybris (démesure)